Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn podczas XXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles był piątą edycją w historii i odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Turniej olimpijski rozegrano w dniach od 29 lipca do 11 sierpnia 1984 roku.

W turnieju startowało 10 reprezentacji. Reprezentacje podzielono na dwie pięciodrużynowe grupy, w których zespoły rozegrały ze sobą po jednym spotkaniu. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, po których rozegrano wielki finał i mecz o 3. miejsce. Zespoły, które zajęły miejsca 3-4 w swoich grupach walczyły o miejsca 5-8. Drużyny z ostatnich miejsc w grupach zagrały o miejsca 9-10.

Mistrzem olimpijskim została reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która w finale pokonała reprezentację Brazylii 3:0, a w całym turnieju wygrała 5 na 6 spotkań.

Drużyny uczestniczące 
Awans do turnieju olimpijskiego uzyskał z urzędu mistrz olimpijski. Pozostałe miejsca przeznaczone były dla zwycięzcy Pucharu Świata, mistrza świata, mistrzów poszczególnych kontynentów oraz dla najlepszej drużyny turnieju kwalifikacyjnego.

Hala sportowa 
 Long Beach Arena (Long Beach)

Podział na grupy

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-4

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 9. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Statystyki indywidualne

Składy drużyn

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984